Bupleurum ranunculiformis är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Bupleurum ranunculiformis ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
ranunculiformis